Desa Mojorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,91), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 111,06), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,57), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,44), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 111,46), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,56), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,50), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 112,07), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 112,38), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 112,41), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 112,15), 
 Desa Mojorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 111,52), 

Robotskapade Indonesienförgreningar